Zagorice est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Zagorice, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zagorice, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Zagorice, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.